Doderer heeft meerdere betekenissen:
 Joop Doderer, Nederlands acteur
 Wilhelm von Doderer, Oostenrijks architect
 Heimito von Doderer, Oostenrijks schrijver
 Ab Doderer, chauffeur van Freddy Heineken ten tijde van zijn ontvoering